Межрегиональные линии бизнес-класса  — перевозки между городом Минском и областными центрами, между областными центрами.

В зависимости от скорости движения поездов и остановок в населенных пунктах подразделяются на бизнес-класс и эконом-класс.

Минск пасс-Михановичи будет курс 1 марта 2023 в 14:00 отмена в Калинковичи будет до Гомеля остановки Михановичи Пуховики у кого 2 группа инвалид то бесплатный проезд а платная то др 

Минск пасс- Олехновичи курс 3 марта 2023 года в 15:15 до Гродно остановки Олехновичи Молодечно

История 
С 2011 года была введена новая классификация пассажирских перевозок : Межрегиональных линий

С 2014 года БЧ поступили первые поезда электропоезда серии ЭПМ с трех вагонной компоновки.  Первый поезд  межрегиональных линиях и первые пассажиры  отправились с Минска  в Гомель 3 августа 2016 года на электропоезде серии ЭПМ( трех вагонной компоновки), время в пути составила 3 часа 55 минут .Позже стали появляться новые Маршруты ,Минск-Брест,Минск Витебск начал курсировать с 8 декабря 2019 года .В будущем появятся маршруты с Дизель-поезда серии ДП3 Минск-Гродно и Минск-Могилев тем самым соединив столицу со всеми 5 областными городами (Брест, Витебск, Гомель,Гродно,Могилев)

Маршруты

Подвижной сотав 

 дизель - поезд ДП3
 электро поезда ЭПм

Белорусская железная дорога